Termin  ima više značenja.

 Hondroitinska ABC lijaza, enzim
 Hondroitin-sulfat-ABC endolijaza, enzim
 Hondroitin-sulfat-ABC eksolijaza, enzim